Neweiland (Engels: New Island) kan verwijzen naar:

 Neweiland (Falklandeilanden), een van de Falklandeilanden.
 Neweiland (Queensland), een eiland in/bij de Australische staat Queensland